RKI est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
Institut Robert-Koch,  l'établissement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies
 Aéroport RKI – Rokot en Indonésie, selon la Liste des codes AITA des aéroports
 Le code alpha-3 pour la représentation des noms de langues du rakhine langue parlée par les Arakanais et les Kamans au Bangladesh et en Birmanie
Le sigle de la gare ferroviaire Ruukki de la municipalité Siikajoki de l'ouest de la Finlande, sur la ligne Seinäjoki–Oulu